O Grande Prêmio de Portugal de 2010 foi a décima sétima etapa da Temporada de MotoGP de 2010. Aconteceu entre os dias 29 e 31 de outubro de 2010 no Autódromo do Estoril. O piloto espanhol Jorge Lorenzo venceu o Grande Prêmio.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc

Referências

GPs de MotoGP de 2010
2010
Desporto em Portugal em 2010